Baldi ist der Familienname folgender Personen:
 Aleandro Baldi (* 1959), italienischer Sänger
 Antonio Baldi (1692–1768), italienischer Maler und Kupferstecher
 Antonio Baldi (aktiv 1710–1735), italienischer Opernsänger (Altkastrat), Händel-Interpret
 Antonio Pompa-Baldi (* 1974), italienisch-US-amerikanischer Pianist
 Atilio François Baldi (1922–1997), uruguayischer Radrennfahrer
 Baldo Baldi (1888–1961), italienischer Fechter
 Bernardino Baldi (1553–1617), italienischer Mathematiker
 Camillo Baldi († 1637), italienischer Philosoph und Arzt
 Ferdinando Baldi (1927–2007), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Filippo Baldi (* 1996), italienischer Tennisspieler
 Gastone Baldi (1901–1971), italienischer Fußballspieler
 Gian Vittorio Baldi (1930–2015), italienischer Filmproduzent
 Gregor Baldi (1814–1878), österreichischer Fotograf
 Ivo Baldi Gaburri (1947–2021), italienischer Geistlicher, Bischof von Huari
 Lamberto Baldi (1895–1979), italienischer Dirigent und Komponist
 Mattia Baldi (* 1977), Schweizer Eishockeyspieler
 Marcello Baldi (1923–2008), italienischer Dokumentar- und Filmregisseur

 Mauro Baldi (* 1954), italienischer Rennfahrer
 Pio Baldi (* 1945), italienischer Architekt
 Stefan Baldi (* 1965), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Stefano Baldi (* 1961), italienischer Diplomat
 Ubaldesco Baldi (1944–1991), italienischer Sportschütze

Baldi bezeichnet ferner:
 Baldi (Automarke), ehemalige italienische Automarke

Siehe auch:
 Bäldi